En Pologne, Wierzbięcin peut désigner :

 Wierzbięcin, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Wierzbięcin, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Wierzbięcin, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.